Чемпионат Казахстана по футболу среди женщин 2014 года —  соревнование, в котором приняли участие шесть женских команд Казахстана. Шымкентский «БИИК-Казыгурт» стал второй раз подряд чемпионом.

Итоговая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 

2014
2014 год в женском футболе
Футбол в Казахстане в 2014 году